Mere eller Méré kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Mere, Belgien, Flandern, Östflandern,

Frankrike 

 Méré, Yvelines, 
 Méré, Yonne,

Nederländerna 

 Boxmeer, Noord-Brabant, Gemeente Boxmeer,

Storbritannien 

 Mere, Cheshire, ort i England,  
 Mere, Wiltshire, stad i England,  

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar